Nelson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Nelson County (Kentucky)
 Nelson County (North Dakota)
 Nelson County (Virginia)